Ваїруа () — таїтянське прізвище.

Відомі носії 
 Марама Ваїруа (*1980) — французький та таїтянський футболіст, нападник.
 Паскаль Ваїруа (*1966) — колишній французький футболіст, півзахисник.

Прізвища